Мировая серия 1988 — решающая серия игр Главной лиги бейсбола в сезоне 1988 года. Победителем стала команда «Лос-Анджелес Доджерс», обыгравшая «Окленд Атлетикс» со счётом 4-1.

Матчи 
 1-9 = Иннинги; R = Раны (очки); H = Хиты; АЛ = Команда Американской лиги; НЛ = Команда Национальной лиги

Игра #1 
 Дата: 15 октября 1988 года
 Стадион: Dodger Stadium

Игра #2 
 Дата: 16 октября 1988 года
 Стадион: Dodger Stadium

Игра #3 
 Дата: 18 октября 1988 года
 Стадион: Oakland-Alameda County Coliseum

Игра #4 
 Дата: 19 октября 1988 года
 Стадион: Oakland-Alameda County Coliseum

Игра #5 
 Дата: 20 октября 1988 года
 Стадион: Oakland-Alameda County Coliseum

См. также 
 Мировая серия
 Финальная серия Американской лиги 1988
 Финальная серия Национальной лиги 1988

Ссылки 
 Мировая серия 1988 на Retrosheet.org 
 Мировая серия 1988 на Baseball-Almanac.com 

Мировая серия
МЛБ в сезоне 1988
1988 год в Калифорнии
Спорт в США в 1988 году
Спортивные соревнования в Лос-Анджелесе
Спортивные соревнования в Окленде (Калифорния)